Mělník může být:

 Mělník – okresní město ve Středočeském kraji
 Mělník (nádraží)
 Mělník (zámek)
 Elektrárna Mělník
 Okres Mělník
 Mělník (Úžice) – část obce Úžice v okrese Kutná Hora
 Mělník (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá osada v okrese Karlovy Vary

Podobné názvy 
 Melnik – město v Bulharsku